Il doppio femminile  del torneo di tennis Estoril Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Tina Križan e Katarina Srebotnik che hanno battuto in finale Amanda Hopmans e Cristina Torrens Valero 6–0, 7–6(9).

Teste di serie 

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Laurence Courtois /  Alicia Molik (secondo turno)

 Kristie Boogert /  Anne-Gaëlle Sidot (semifinali)
 Cătălina Cristea /  Patricia Wartusch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2000